Орден Великого князя Литовского Гедими́наса (Орден Великого князя Литовского Гедимина; , до 2003 года — Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinas) — государственная награда Литовской Республики.

Орден был учреждён в 1928 году для награждения граждан Литвы и иностранцев за усердный и честный труд на государственной службе или в общественной деятельности.

Орден Великого князя Литовского Гядиминаса имеет пять степеней и медаль ордена.

История 
Орден Великого князя Литовского Гядиминаса был учреждён в 1928 году и первоначально имел четыре степени.

Назван в честь великого князя Литовского Гедимина ().

Второй по времени учреждения орден Литвы.

Отменён в 1940 году после включения Литовской Республики в состав СССР.

Орден восстановлен после выхода Литвы из состава СССР на основании Закона Литовской Республики «Об орденах, медалях и других знаках отличия» № I-1799 от 12 сентября 1991 года.

Положение о награде

Описание

Степени ордена Великого князя Литовского Гядиминаса

Элементы художественного оформления знака ордена и звезды

Знаки ордена

Некоторые награждённые 
 Семён Яковлевич Розенбаум — представитель Литвы на переговорах по окончании Первой мировой войны и на мирном договоре с Советской Россией.
 княгиня Мария Магдалена Радзивилл.
 21 апреля 2004 года, кавалером Большого креста ордена стал премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен.
 5 февраля 2008 года рыцарским крестом ордена награждена Валерия Новодворская.
 5 февраля 2008 года рыцарским крестом ордена была награждена Людмила Алексеева.

Литература 
 Astikas, A. (1993) Lietuvos ordinai, medaliai ir ženkleliai 1918—1940, Vilnius: Mintis.
 Kavaliauskas V. Už nuopelnus Lietuvai

Примечания

Ссылки 
 Государственные ордена, медали и др. на странице президента Литовской Республики  
 Закон Литовской Республики «О Государственных наградах» Nr. IX-957 от 18 июня 2002 года  (действующий) 
 Орден Великого князя Литовского Гядиминаса на странице Национального музея Литвы

См. также 

 Медаль ордена великого князя литовского Гядиминаса

Гядимина